Села:
 Гирине — Полтавська область, Хорольський район
 Гирине — Сумська область, Ямпільський район

 село Гирине Кудряшівської сільської ради Кремінського району Луганської області знято з обліку.